Die National League Division Series 2021 (NLDS) findet zwischen dem 8. und dem 14. Oktober 2021 statt und ist Teil der Postseason der MLB-Saison 2021. Mit ihr wird ermittelt, welche beiden Teams in der National League Championship Series 2021 gegeneinander antreten. Es handelt sich um zwei Best-of-Five-Serien, an denen die Sieger der drei Divisionen der National League sowie der Gewinner des Wildcard-Games teilnehmen. Die Serie wird im Modus 2-2-1 gespielt, sprich das besser gesetzte Team hat in den Spielen 1, 2 und 5 Heimrecht.

Die Paarungen lauteten:
 (1) San Francisco Giants (West Division Champion, 107–55) gegen Los Angeles Dodgers (Wild Card Gewinner, 106–56)
 (2) Milwaukee Brewers (Central Division Champion, 95–67) gegen (3) Atlanta Braves (East Division Champion, 88–73)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2021, ALWC 2021, NLWC 2021, ALDS 2021, ALCS 2021, NLCS 2021, World Series 2021

Die Postseason 2021 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

San Francisco Giants gegen Los Angeles Dodgers

Milwaukee Brewers gegen Atlanta Braves

San Francisco Giants gegen Los Angeles Dodgers

Spiel 1 
Freitag, 8. Oktober 2021, 18:37 PDT im Oracle Park in San Francisco, Kalifornien

Zuschauer: 41.934

Spiel 2 
Samstag, 9. Oktober 2021, 18:07 PDT im Oracle Park in San Francisco, Kalifornien

Zuschauer: 42.275

Spiel 3 
Montag, 11. Oktober 2021, 18:37 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Zuschauer: 53.299

Spiel 4 
Dienstag, 12. Oktober 2021, 18:07 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Zuschauer: 52.935

Spiel 5 
Donnerstag, 14. Oktober 2021, 18:07 PDT im Oracle Park in San Francisco, Kalifornien

Zuschauer: 42.275

Milwaukee Brewers gegen Atlanta Braves

Spiel 1 
Freitag, 8. Oktober 2021, 15:37 CDT im American Family Field in Milwaukee, Wisconsin

Zuschauer: 40.852

Spiel 2 
Samstag, 9. Oktober 2021, 15:37 CDT im American Family Field in Milwaukee, Wisconsin

Zuschauer: 43.812

Spiel 3 
Montag, 11. Oktober 2021, 13:07 EDT im Truist Park in Atlanta, Georgia

Zuschauer: 41.479

Spiel 4 
Dienstag, 12. Oktober 2021, 17:07 EDT im Truist Park in Atlanta, Georgia

Einzelnachweise 

Major League Baseball
Baseball 2021
Atlanta Braves
Los Angeles Dodgers
Milwaukee Brewers
San Francisco Giants